

Geografia

Niemcy 
 Straßenhäuser - dzielnica Vohenstrauß

Austria 
 Straßenhäuser - część gminy Koblach, w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Feldkirch

Zobacz też 
 Straßenhaus
 Straßhaus
 Straßhäusl